

Список стран по выплавке меди 
Данный Список стран по выплавке меди на 2006 год, основан на данных Британской геологической службы проверенных в июле 2008 года. Данные за 2009 год основаны на списке 10 ведущих производителей меди по данным Copper Investing News.

Данные за 2015 год

Данные за 1907 год

Примечания

Источники 
British Geological Survey complete list

Медь
Цветная металлургия по странам
Медь